Сан Антонио Лимонес има више значења:

 Сан Антонио Лимонес, Позо Нумеро 15 (Чалчикомула де Сесма), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Сан Антонио Лимонес (Палмар де Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику